Anggun steht für:
 Anggun Cipta Sasmi (* 1974), indonesische Pop-Sängerin
 Anggun Nugroho (* 1982), indonesischer Badmintonspieler